Szyba (Lubusz), een plaats in het Poolse district Nowosolski, woiwodschap Lubusz. 
 Michał Szyba, een Pools handballer.

Trivia 
Szyba is de Poolse benaming voor glas.